"Perm" pode significar:
 Perm, cidade russa
 Krai de Perm, território russo
 Oblast de Perm, província russa que se fundiu com a Permyakia, para formar o território homónimo
 FC Amkar Perm, clube de futebol russo

Ver também
 Grande Pérmia
 Permiano

Desambiguações de topônimos